Baptiste Brochu (1994) – snowboarder canadese
Chris Brochu (1989) – attore e cantautore statunitense
Daniel Brochu (1980) – attore e doppiatore canadese
Devin Brochu (...) – attore statunitense
Doug Brochu (1990) – attore statunitense
Évelyne Brochu (1982) – attrice canadese